{{Кинематографист
|имя                  = Клэр Келли
|оригинал имени       = 
|изображение          = Claire Kelly publ.jpg
|описание изображения = Фото ок. 1960 г.
|имя при рождении     = Клэр Энн ГринClaire Ann Green
|профессия            = 
|годы активности      = 1955—1972
}}
Клэр Ке́лли (; ) — американская актриса кино и телевидения, также имела некоторую известность как модель.

 Биография 
Клэр Энн Грин (настоящее имя актрисы) родилась 15 марта 1934 (согласно некоторым источникам — 1937) года в Сан-Франциско (Калифорния, США). Её отец был преуспевающий патрон, поэтому он выделил средства, чтобы его дочь получила образование в известной театральной школе  в Нью-Йорке. Во второй половине 1950-х годов Клэр была моделью в Майами (Флорида), появилась на первых обложках нескольких журналов, в частности, McCall’s. С 1955 года девушка, взявшая себе псевдоним Клэр Келли, начала сниматься в кино и на телевидении. Всего за 17 лет кинокарьеры (1955—1972) она появилась в 14 фильмах (в двух из них без указания в титрах) и 15 телесериалах.

Клэр Келли скончалась 1 июля 1998 года в городе Палм-Спрингс (Калифорния).

 Личная жизнь 
Клэр Келли была замужем четыре раза.
 Джордж Деуитт (1922—1979), певец, комик и телеведущий. Брак продолжался с 1951 по 1955 год. Развод, один ребёнок, сын, которого назвали Николас Кристофер. 3-й летний Николас умер 6 ноября 1954 года от редкого анестетического заболевания. 3 ноября Клэр с семьёй была в гостях у известного боксёра Вилли Пепа. Там ребёнка в губу укусил его кокер-спаниель Дьюк. Мальчика немедленно доставили в больницу, где врачи наложили 25 швов, после чего, от применённой докторами анестезии, у него отказали лёгкие. Николаса немедленно подключили к «железному лёгкому», но всё равно через три дня он скончался.
  (1929—2008), актёр кино и телевидения. Брак продолжался с марта 1960 года по 1961 год. Развод, детей нет.
 Роберт Кенастон (? — 1995), банкир. Брак продолжался с 21 октября 1961 года по 1963 год. Развод, один ребёнок.
 Роберт Мёрфи, богач. Брак заключён после 1963 года и продолжался до самой смерти актрисы в 1998 году. Детей нет.
Кроме того, известно о близких отношениях Келли с  (1936—1972), автогонщиком, богачом, наследником сети F. W. Woolworth Company. В своё время она отклонила ухаживания  (1911—1960), жокея, заводчика породистых лошадей и посла Пакистана в ООН («он был неуклюж»); и Элвиса Пресли (1935—1977) («он был просто ребёнок»).

 Избранная фильмография 
Широкий экран
 1955 —  / Son of Sinbad — татарка (в титрах не указана)
 1956 —  / The Best Things in Life Are Free — танцовщица (в титрах не указана)
 1956 —  / Scandal Incorporated — Джун Трэппинг
 1957 —  / Snowfire — Кэрол Хэмптон
 1958 —  / Underwater Warrior — Энн Уиннмор
 1958 —  / The Badlanders — Эйда Уинтон
 1958 — Девушка с вечеринки / Party Girl — Женевьева Фаррелл
 1959 —  / Ask Any Girl — Лайза
 1965 — Незабвенная / The Loved One — хозяйка похоронного бюро «Шелестящий дол»
 1967 — Руководство для женатого мужчины / A Guide for the Married Man — Харриет Стэндер
 1969 —  / What Ever Happened to Aunt Alice? — Элва

Телевидение
 1955 —  / The Bob Cummings Show — в роли самой себя (в эпизоде The Wolf Sitter)
 1956 —  / The People's Choice — Мелинда (в эпизоде Aunt Gus Leaves Sock)
 1956 —  / Kings Row — Маленький Египет (в эпизоде Carnival)
 1959 —  / Northwest Passage — Люси (в эпизоде The Killers)
 1960 —  / Tightrope! — Линда Костейн (в эпизоде Three to Make Ready)
 1960 —  / Bachelor Father — Лора Эванс (в эпизоде Kelly and the College Man)
 1960 —  / The Texan — Гейл Хеншо (в эпизоде Lady Tenderfoot)
 1961 —  / Surfside 6 — Пэт Уилер (в эпизоде Ghost of a Chance)
 1964—1965 —  / Burke's Law — разные роли (в 2 эпизодах)
 1967 —  — доктор Систерс (в эпизоде Monkees Get Out More Dirt)
 1969 — ФБР / The F.B.I. — секретарь (в эпизоде Gamble with Death)

 Примечания 

 Ссылки 
 Биография Клэр Келли на сайте glamourgirlsofthesilverscreen.com

Киноактрисы США